A szokol (oroszul és bolgárul: сокол), latin betűkkel sokol (csehül és szlovákul) vagy sokół (lengyelül) szláv szó, jelentése sólyom.

A szó utalhat az alábbiakra:

Sokol, egykori pánszláv ifjúsági sportmozgalom Csehországban és Lengyelországban
Szokol, az NPP Zvezda vállalat által gyártott szovjet, majd orosz űrruha
Sokół, Lengyelországban a második világháború előtt gyártott motorkerékpár
ORP Sokół, a Lengyel Haditengerészet tengeralattjárói
PZL W–3 Sokół, lengyel helikopter
Szokol, egy orosz nagysebességű prototípus motorvonat
Sokol, rádiómárka
Szokol Repülőgépgyár, az oroszországi Nyizsnyij Novgorodban működő repülőgépgyár
SZOKOL–P vagy Szokol–2, szovjet nagy energiájú lézerberendezés

Települések:
Szokol, Moszkva egyik kerülete a város északnyugati részén
Szokol, város Oroszország Vologdai területén
Szokol, városi jellegű település Oroszországban, az Irkutszki területen (a korábbi Uszty-Ordinszkiji Burját Autonóm Körzetben)
Szokol, városi jellegű település Oroszország Magadani területén
Szokol, légikikötő az oroszországi Magadan városában
Szokol, egykor városi jellegű település, 2004-től falu Oroszország Szahalini területén
Szokol, a moszkvai metró egyik állomása
Sokoľ (magyarul: Hernádszokoly), falu Szlovákia keleti részén
Mezőszokol (Szokol) település Romániában, Maros megyében

Vezetéknév:
Szokol Péter (1960), magyar színész, szinkronszínész.